Los nombres de Ermita de la Inmaculada Concepción o cualquiera de sus variantes:
 Ermita de la Inmaculada, Ermita de la Concepción, Ermita de la Purísima Concepción, o Ermita de Nuestra Señora de la Concepción
son el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, madre de Jesús.

Advocación 
 Bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, madre de Jesús, es decir, que a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer instante de la creación de su alma, estuvo libre de todo pecado o mancha de pecado.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita Talako Ama (Ermita de la Concepción, Ermita de la Atalaya), en Ea, Vizcaya.
 Ermita de la Concepción, ermita en la localidad de Iniesta, Cuenca;
 Ermita de la Inmaculada Concepción, ermita en la localidad de La Algaba, Sevilla;
 Ermita de Ntra. Sña. de la Concepción, ermita en la localidad de Puerto del Rosario, Canarias;
 Ermita de la Concepción, ermita en la localidad de San Vicentejo, Burgos;
 Ermita de la Purísima Concepción, ermita en la localidad de Tuéjar, Valencia;

 Otros casos
 Concepción, .
 Inmaculada Concepción, .